Trattato di Brno – trattato firmato nel 1478 tra il Regno d'Ungheria e il Regno di Boemia
Trattato di Brno – trattato firmato nel 1920 tra l'Austria e la Cecoslovacchia